Чоис има више значења:

 Општина Чоис (Синалоа), општина у савезној држави Синалоа у Мексику
 Чоис (Чоис, Синалоа), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику